Salvatore Battaglia ist der Name folgender Personen:

* Salvatore Battaglia (Romanist) (1904–1971), italienischer Philologe und Lexikograf
 Salvatore Battaglia (Boxer) (* 1973), italienischer Boxer
 Salvatore Joseph Battaglia (1908–1973), US-amerikanischer Mobster der US-amerikanischen Cosa Nostra